Горизо́нтов — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
   Горизонтов, Юрий Константинович (род.1983) - российский адвокат.
 Горизонтов, Леонид Ефремович (род. 1962) — российский историк-славист, профессор РГГУ и ВШЭ.
 Горизонтов, Николай Иванович (1879—1949) — российский и советский акушер-гинеколог, профессор ТГУ и НГМИ.
 Горизонтов, Пётр Дмитриевич (1902—1987) — советский патофизиолог, академик АМН СССР (1962).